San Mansueto dei Savelli – vescovo e confessore di Milano nel VII secolo (festa: 19 febbraio, 2 settembre nella liturgia ambrosiana)
 San Mansueto di Toul – vescovo e confessore francese (3 settembre)
 San Mansueto, martire – vescovo in Africa (6 settembre)
 San Mansueto – vescovo, martirizzato con san Papiniano (28 novembre)
 San Mansueto – martire di Alessandria (30 dicembre)